Lenin-museum (Tampere) - museum in Finland
 Lenin Museum (Kraków) - voormalig museum in Polen
 Musée Lenine - voormalig museum in Parijs, Frankrijk